Zkratka LAPD má více významů:

 Los Angeles Police Department
 Link Access Protocol - D channel